Vinzenzheim, Vincenzheim, St.-Vinzenz-Haus oder ähnlich heißen oder hießen:

 Vinzenzheim Egg, Vorarlberg, siehe auch Brand im Vinzenzheim in Egg 2008
 Schloss Schernberg, St. Vinzenz-Heim Schwarzach im Pongau, Land Salzburg
 Kloster der Barmherzigen Schwestern Pinkafeld, Haus St. Vinzenz, Pinkafeld, Burgenland
 Kloster Kommern, Kommern, St.-Vinzenz-Haus von 1887 bis 1908